Ferhat Abbas
Ferhat Arıcan
Ferhat Mehenni
Ferhat-pacha Sokolović
Ferhat Öztorun
Ferhat Göçer
Ferhat Pehlivan
Ferhat Tunç
Ferhat Challal
Ferhat Aït Ali
Ali Ait Ferhat
Zinedine Ferhat
Ayoub Ferhat